Шварценеггер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Шварценеггер, Арнольд (род. 1947) — американский культурист, бизнесмен, актёр, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.
 Шварценеггер, Кристина (род. 1991) — американская модель и продюсер.
 Шварценеггер, Кэтрин (род. 1989) — американская писательница.
 Шварценеггер, Патрик (род. 1993) — американский актёр, фотомодель, предприниматель.